Série Identidade é um álbum do grupo musical Fat Family, lançado em 2002.

Faixas

Ligações externas
Identidade: Fat Family

Álbuns de 2002
Álbuns de Fat Family
Álbuns em língua portuguesa